Амастри́да (), или Амастрина (Άμαστρίνη); умерла около 288 года до н. э.) — персидская принцесса из дома Ахеменидов, жена царей Дионисия Гераклейского и Лисимаха.

Биография 
Дочь Оксафра, брата царя Дария III.

На свадьбе в Сузах в 324 году до н. э. была выдана за военачальника Кратера; в 322 до н. э. он с ней развелся, чтобы жениться на дочери Антипатра Филе, и содействовал браку бывшей жены с тираном Гераклеи Понтийской Дионисием.

Амастрида принесла Дионисию богатое приданое и в дальнейшем родила ему троих детей: сыновей Клеарха II и Оксатра и дочь Амастриду. После смерти Дионисия в 305/304 до н. э. стала регентом при сыновьях и прославилась разумным правлением, сумев сохранить независимость государства в непрекращавшейся борьбе между диадохами. Вначале продолжала поддерживать союз с Антигоном, но в ходе Четвёртой войны диадохов, правильно оценив положение, примкнула к Лисимаху, за которого в 302 году до н. э. вышла замуж, обеспечив себе место в числе победителей.

Мемнон Гераклейский пишет, что поначалу Лисимах действительно её любил; новейшие историки полагают, что его заинтересовало выгодное положение Гераклеи, которую можно было использовать в качестве базы для действий против Антигона. Родила Лисимаху сына Александра, но в 300/299 до н. э. царь с ней развелся по политическим соображениям, чтобы скрепить союз с Птолемеем Сотером браком с его дочерью Арсиноей.

Бывшие супруги сохранили хорошие отношения, и Лисимах оставался союзником Гераклеи и покровителем детей Амастриды. Сама она через некоторое время передала власть сыновьям и поселилась в названном в её честь городе, созданном путём объединения четырех городков — Сесама, Китора, Кромны и Тиея. Бывший акрополь Сесама стал её резиденцией.

Несмотря на то, что Амастрида, по словам Мемнона, почти не вмешивалась в дела сыновей, Клеарх и Оксиатр, установившие в государстве настоящую тиранию, решили от неё избавиться. Пригласив мать прибыть на корабле в Гераклею, они приказали утопить её по дороге.

Лисимах под предлогом мщения за Амастриду в 288/287 до н. э. расправился с матереубийцами и присоединил Гераклею к своим владениям. По возвращении он так расхваливал порядки, установленные царицей в Амастриде, что Арсиноя выпросила этот город себе во владение.

Примечания

Литература 
 Wilcken U. Amastris 7) // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. — Stuttgart 1894, Band I 2, Sp. 1750
 
 

Ахемениды
Царевны державы Ахеменидов
Жёны диадохов
Супруги правителей IV века до н. э.
Супруги правителей III века до н. э.